300-я стрелковая дивизия может означать:
 300-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — соединение РККА, сформирована в 1941 году.
 300-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — соединение РККА, сформирована в 1943 году.